Meistriliiga 2003 foi a 13ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o Flora Tallinn.

Classificação Final

Campeão

Promoção/Rebaixamento playoff

Artilharia 
1. Tor Henning Hamre  (Flora Tallinn) -    39
2. Andrei Krõlov      (TVMK Tallinn) -     22
3. Ingemar Teever     (TVMK Tallinn) -     21
4. Maksim Gruznov     (Trans Narva) -      16
5. Argo Arbeiter      (Levadia Maardu) -   14
=. Vjatšeslav Zahovaiko    (Flora Tallinn) -    14
7. Dmitri Lipartov    (Trans Narva) -      12
=. Vladimir Tšelnokov (Levadia Maardu) -   12
9. Enver Jääger       (Tulevik Viljandi) - 11
=. Maksim Rõtškov     (Levadia Maardu) -   11
=. 'Kristen Viikmäe    (Flora Tallinn) -    11

2003
2003 no futebol
Desporto na Estônia em 2003